La Dispute steht für:

 La Dispute (Komödie), eine Komödie von Pierre Carlet de Marivaux
 La Dispute (Band), eine US-amerikanische Band